Az itt található lista a Varázslók a Waverly helyből című televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Évadok

Első évad

Második évad

Harmadik évad

Negyedik évad

Jegyzetek

Fordítás 

 

Televíziós sorozatok epizódlistái